Данашили () — первая жена императора Тогон-Тэмура, являлась дочерью канцлера Эль-Тэмура, следившего за властью императора. Была выдана замуж за императора в качестве примирения. Долго не могла иметь детей, вскоре была замешана в преступлении и казнена.

Об этой императрице было много сказаний, где она унижала и жестоко избивала императрицу Ки, которая тоже являлась женой императора.

Образ 
 «Императрица Ки» (Республика Корея; 2013—2014); в роли — Пэк Чжин Хи.

Примечания 

Императрицы династии Юань